

Населені пункти та їхні частини

 Хойна — місто в Грифінському повіті Західнопоморського воєводства
 Хойна — гміна в Грифінському повіті Західнопоморського воєводства
 Хойна — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства
 Хойна — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Хойна — частина села Кольонія в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Хойна — частина села Кістово в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства
 Хойна — осада в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства

Примітки